HMS Triumph ha sido el nombre utilizado por diez buques de la Royal Navy británica. Otro, estuvo planeado, pero finalmente se le cambió el nombre antes de su botadura:

  fue un galeón armado con 68 cañones botado en 1561. Fue reconstruido en 1596, y vendido en 1618.
  fue un buque armado con 44 cañones botado en 1623 y desguazado en 1687.
  fue un navío de línea de segunda clase armado con 90 cañones botado en 1698. Fue renombrado HMS Prince en 1714, reconstruido en 1750 y desguazado en 1773.
  fue una balandra de 18 cañones capturada a España en 1739, donde recibía el nombre de Triunfo y que fue echada a pique en 1740.
  fue un navío de línea que fue usado en servicios de puerto desde 1813, y desguazado en 1850.
 HMS Triumph , debería haber sido un navío de línea de 91 cañones y segunda clase propulsado por hélice de clase Bulwark. Fue renombrado HMS Prince Consort antes de su botadura en 1862 como fragata blindada de la clase Prince Consort. 
  fue una fragata blindada o ironclad de clase Swiftsure botada en 1870. Fue renombrado HMS Tenedos en 1904, usándose como buque depósito, y después como buque escuela. Fue renombrado HMS Indus IV en 1912, y HMS Algiers en 1915. Fue vendido en 1921.
  fue un acorazado de clase Swiftsure botado en 1903 y hundido por el U-21 en 1915.
  fue un submarino de la clase T botado en 1938 y hundido en 1942.
  fue un portaaviones de clase Colossus botado en 1944. Fue convertido en buque de reparaciones en 1964 y desguazado en 1981.
  es un submarino de clase Trafalgar botado en 1990 y actualmente en servicio.

Véase también 
 USS Triumph
 USNS Triumph

Nombres de buques británicos

ja:トライアンフ